Брук Адамс (; род. , Нью-Йорк, Нью-Йорк США) — американская актриса, кинорежиссёр, сценарист и кинопродюсер.

Биография 
Брук Адамс родилась 8 февраля 1949 года в Нью-Йорке (штат Нью-Йорк США) в семье продюсера Роберта К. Адамс и актрисы Розалинд Адамс (в девичестве Гулд). У Брук есть старшая сестра — актриса  (род.1944).

Брук окончила «High School for the Performing Arts» и «School of American Ballet».

Карьера 
Брук начала свою карьеру в качестве театральной актрисы в 1955 году. В 1963 году Адамс дебютировала в кино, сыграв роль Марки Морган в эпизоде «Мой ребёнок утром в понедельник» телесериала «». Всего она сыграла в 62-х фильмах и телесериалах.

В 2002 году Брук дебютировала в качестве продюсера с фильмом «Выдуманный», в котором она также сыграла роль Элизабет Джеймс Тиви.

В 2009 году Брук дебютировала в качестве режиссёра и сценариста с короткометражным фильмом «Раздражающее домашнее животное».

Личная жизнь 
С 1992 года Брук замужем за актёром Тони Шалубом (род.1953), с которым она встречалась 4 года до их свадьбы. У супругов есть две приёмные дочери — Джози Линн Шалуб (род.1988) и Софи Шалуб (род.1993).

Избранная фильмография 
актриса

режиссёр
  — «Мурашки по коже»/Pet Peeves

сценарист
  — «Мурашки по коже»/Pet Peeves

продюсер
  — «Выдуманный»/Made-Up
  — «Мурашки по коже»/Pet Peeves

Примечания

Ссылки 
 

Киноактрисы США